Sainte Marie-Madeleine, kurz Ste Marie-Madeleine bezeichnet:

Personen:
 Marie-Madeleine Fontaine († 1794), Märtyrin in Cambrai, Nord-Frankreich
 Maria Magdalena Postel (Julie Françoise Catherine Postel; 1756–1846), katholische Ordensgründerin aus Frankreich

Kirchen und Klöster in Frankreich:
 Sainte Marie-Madeleine (Saint-Hilaire-Fontaine), romanisches Kloster in Nièvre
 Ste-Marie-Madeleine (Domont), katholische Kirche in Domont, Département Val-d’Oise
 Ste-Marie-Madeleine (Rennes-le-Château), Dorfkirche in Rennes-le-Château
 Ste-Marie-Madeleine (Vézelay), romanische Kirche in Vézelay
 Ste-Marie-Madeleine (Saint-Maximin-la-Sainte-Baume), Basilika in der Provence
 Ste-Marie-Madeleine (Marcoussis), katholische Pfarrkirche
 Ste-Marie-Madeleine (Montagrier), katholische Kirche im Département Dordogne

Siehe auch:
 Heilige Maria Magdalena 
 Maria-Magdalena-Kirche